Андре Тассен (фр. André Tassin, 23 лютого 1902, Аррас, Франція — 12 січня 1987, Реймс, Франція) — французький футболіст.
 Тассен-ла-Демі-Люн, Тассе́н-ла-Демі́-Люн (фр. Tassin-la-Demi-Lune) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Рона.